Тюркология:

 Тюркология — комплекс научных гуманитарных дисциплин, изучающих духовную и материальную культуру тюркских и тюркоязычных народов.
 Тюркология — международный научный журнал Азербайджана.